Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 11 по 17 декабря 2016 года в Таллине (Эстония) и с 7 по 13 января 2017 года в Логроньо (Испания). По итогам турнира в группе А: команда Литвы, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2018 года, а команда Хорватии, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда Республики Корея, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда Австралии, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — восемь из Европы, две из Азии и по одной из Океании, Северной Америки. Сборная Мексики пришла из третьего дивизиона, сборная Японии в прошлом сезоне отказалась от участия в турнире первого дивизиона и была квалифицированна во второй дивизион, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года. 
В группе А первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовали 4 главных и 7 линейных судей

Группа А

Главные судьи
  Тим Цирциганис
  Дин Смит
  Алекс Лаццери
  Миха Буловец

Линейные судьи
  Крис Ван Гринсвен
  Йозеф Шпур (Josef Špůr)
  Тойво Тилку
  Тимо Хейнонен
  Синдри Гуннарссон
  Матуш Станзел (Matúš Stanzel)
  Яхья Аль Жнеиби

Группа B

Главные судьи
  Андрей Кудряшов
  Йорис Мюллер
  Александр Говорун
  Райнер КёттшторферRainer Köttstorfer

Линейные судьи
  Серхио Бьек
  Томислав Грозай
  Кенсуке Каназава
  Витаутас Лукошевичюс
  Кеннет Нильсен
  Ботонд Редаи
  Карлос Тробахо

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: iihf.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным:iihf.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Артур Павлюков
 Защитник:  Юсуке Кон
 Нападающий:  Эмилиюс Кракаускас

По данным:iihf.com 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ян Смолец
  Илья Четвертак
  Дайчи Саито
  Ноах Мюллер
  Эдуард Слесаревский
  Тамаш Ресег

По данным:iihf.com

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным:iihf.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным:

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Юг Митич
 Защитник:  Бруно Балдрис
 Нападающий:  Ориоль Рубио

По данным:iihf.com 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Алекс Тетраульт
  Амауд Рамет
  Паул Марц
  Ким Юн Хо
  Иогре Перес
  Павле Подунавач

По данным:iihf.com

Примечания

Ссылки 
 
 

2016 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
М*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Хоккей
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира в Эстонии